Rector, màxima autoritat d'una universitat
 Rector (eclesiàstic), pastor propi d'una parròquia
 Rector (títol romà d'Orient), dignitat de cort de l'Imperi Romà d'Orient
 Rèctor, impostor del  que deia ser Miquel VII Ducas